A Equipa Moçambicana da Taça Fed representa Moçambique na Taça Fed de ténis. É organizada pela Federação Moçambicana de Ténis.

História 
Moçambique competiu pela primeira vez na Taça Fed em 2015.

Ver também 
 Taça Fed
 Taça Davis
 Equipa Moçambicana da Taça Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Seleções desportivas nacionais de Moçambique